Administración puede referirse a:

 La administración de empresas, técnica encargada de la planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una empresa, con el fin de obtener el máximo beneficio posible.
 La administración de la producción o administración de operaciones; administración de los sistemas que producen bienes y servicios en la empresa.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes autoridades:
 La administración pública, conjunto de organizaciones públicas que realizan la función administrativa y de gestión del Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica.
 La administración autonómica; en España, tipo de administración territorial encargada de velar por los intereses de una Comunidad Autónoma.
 La administración local o administración municipal; tipo de administración territorial encargada de velar por los intereses de un municipio.
 La administración provincial, tipo de administración territorial encargada de velar por los intereses de una provincia.
 La administración de empresas comunales, la encargada de velar por los intereses de una comuna.

También, puede referirse a las siguientes acciones en organizaciones públicas o privadas:

 La administración de las tecnologías de la información, que tiene como objetivo el desarrollo de sistemas de información que ayuden a resolver problemas del ejercicio de la administración de una organización.
 La administración en salud o administración sanitaria; administración de las empresas públicas y privadas del sector salud.
 La administración económica, que asigna los bienes escasos con fines productivos o de consumo de forma racional, tratando de maximizar su rentabilidad y utilidad.
 La administración militar, encargada de velar por las necesidades materiales de un ejército.

Además, puede hacer referencia a:
 La administración electrónica, incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración pública.
 La administración de Alimentos y Medicamentos, agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos (tanto para personas como para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos.